! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 123001–123100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 123101–123200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 123201–123300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 123301–123400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 123401–123500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 123501–123600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 123601–123700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 123701–123800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 123801–123900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 123901–124000 [ editare]

Lista planetelor minore (123001-124000)